Губа Старцева (Карельский берег) — залив на Белом море.
 Губа Старцева (Терский берег) — залив на Белом море.